Xavier Laborde, né le , est un joueur français de rugby à XV.

Biographie 

Xavier Laborde joue à l'US Dax puis à Saint-Paul sports.

Notes et références

Liens externes 

 

Joueur français de rugby à XV
Joueur de l'US Dax
Joueur du Saint-Paul sports
Pilier (rugby à XV)
Naissance en juillet 1974